TBC peut faire référence à :
 Tram et bus de la Cub, l'ancien nom du réseau de transport en commun de Bordeaux Métropole, rebaptisé Transports Bordeaux Métropole (TBM) ;
  ;
 TBC, un dessinateur de bandes dessinées ;
 TBC, une société de production cinématographique créditée des deux films L'ouragan vient de Navarone (1978) et Jackson County Jail (1976) ;
 TBC Corporation, une société de pièces automobile américaine achetée par Sumitomo Corporation en 2005 ;
 The Boring Company, une entreprise créée par le milliardaire Elon Musk qui vise à réduire les temps de trajet dans les grandes villes via un ensemble de tunnels automatisés ;
 The Boeing Company, le nom officiel du constructeur aéronautique Boeing, cependant peu utilisé ;
 la tuberculose.

Sports 
 T.B.C, Total Body Conditioning (conditionnement total du corps), pratiqué le plus souvent en cours collectifs dans les salles de sport/Fitness ;
 Toulouse Basket Club, un club de basket-ball situé à Toulouse ;
 TBC, un club de Badminton (Tregunc Badminton Club) originaire de Tregunc, dans le Finistère sud de la Bretagne, en France ;

Musique 
 TBC, un titre de Xavier Cugat sur l'album Loves To Tango! ;
 T.B.C, un titre de Steve Roach tiré de l'album Now ;
 T.B.C., un titre de Chick Corea tiré de l'album Chick Corea Akoustic Band ;
 TBC, un album de Chavela Vargas ;
 To Be Continued Brass Band

Autres langues 
 TBC est une abréviation en anglais "to be confirmed" qui signifie à confirmer.